Сатон има више значења:
 Округ Сатон (Тексас)
 Сатон (Северна Дакота)
 Сатон (Западна Вирџинија)
 Сатон (Небраска)
 Сатон (Енглеска)